Moszkowicz:
 Daniel Moszkowicz
 Jerzy Moszkowicz – reżyser
 Ludwig Moszkowicz
 Michał Moszkowicz